Dürrbachgraben und  Duerrbachgraben sind Gewässernamen:

 Dürrbachgraben (Arbach), rechter Zufluss des Arbach (Neckar)  an der Stadtgrenze von Rottenburg am Neckar zu Tübingen, beide Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Dürrbachgraben (Attel), rechter Zufluss der Attel gegenüber Hofberg, Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern

 Duerrbachgraben, Bach auf dem Gemeindegebiet von Wittersheim, Département Bas-Rhin (deutsch Niederelsass), Frankreich, im linken Zuflusssystem der Zorn

Siehe auch:

 Dörrbachgraben
 Dürrbach